Lucius (рус. Люциус) — психологический квест, разработанный финской игровой компанией Shiver Games, а издана Lace Mamba Global. Дата выпуска игры — 26 октября 2012 года.

Сюжет 
6 июня 1966 года на свет появился мальчик по имени Люциус. Казалось бы, что странного. Верно, что в этот день появилось много детей на свет, но на шестой день рождения Люциуса стало ясно его отличие от других. В этот день Люциусу открылись его судьба и предназначение.

Детство главного героя проходит за городом в окружении семьи и прислуги. Люциус играет в песочнице, бегает за бабочками по парку рядом с домом. На шестой день рождения получает от отца замечательный подарок в виде сверхъестественных способностей: теле- и пирокинез, подчинение воли, и все это благодаря тому, что отцом ребёнка был небезызвестный Люцифер.

Но чтобы получить эти подарки, надо немного потрудиться. А для этого сделать надо совсем немного — убить всех жителей загородного дома, в котором живет Люциус.

Концовки 
В начале главы «Конец уже здесь» игроку предоставляется выбрать одну из двух концовок, описанных ниже.
 Огонь — в этой концовке Люциус сжигает дом, вместе с двумя священниками. Чарльз Вагнер также погибает от падения колонны, сброшенной на него Люциусом. 
 'Пазл''— в данном варианте концовки смерть первого священника зависит от сверхспособности Люциуса, которую выберет игрок для его убийства :
а). Если игрок выберет телекинез, то тогда Люциус обезглавит священника;

б). Если игрок выбирает подавление разума, то тогда священник протыкает свой глаз крестом, под контролем Люциуса;

в). Если игрок выбирает пирокинез, то тогда Люциус кинет в священника огненный шар.

Второй был проткнут декоративной пикой, упавшей с крыши особняка (Люциус поджёг его, поэтому священник выпрыгнул из окна — при падении выжил — под дождь) телекинезом Люциуса. Чарльз был убит МакГаффином, при попытке убить сына огнетушителем.

Lucius Demake 
7-го августа 2016-го года в цифровом магазине Steam появилась страничка игры «Lucius Demake», игра представляет собой пиксельную 2D хоррор-адвенчуру с тем же сюжетом. Игра очень сильно напоминает старую игру на Commodore 64. Игра стала доступна для покупки 9-го августа.

Системные требования 
Системные требования:

Рецензии 

Игра получила средний балл практически от всех издательств. Game Rankings выставила 56.88 из 100, Metacritic — 55 из 100, GameSpot — 6.5 из 10, Games Casual — 7.5 из 10 возможных баллов. Adventure Games выставила 2.5 из 5, Destructoid — 3 из 10. StopGame — 8.1 из 10, а GmBox — 6 из 10.

Продажи 
Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет 596 725 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2012 года
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Инди-игры
Steam-игры
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Survival horror
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры